Il doppio  dello  Sporting Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Carlos Berlocq e Frederico Gil erano i detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Berlocq ha fatto coppia con Daniel Muñoz de la Nava, ma ha perso in semifinale contro Martin Fischer e Philipp Oswald.

Fischer e Oswald hanno battuto in finale Martin Kližan e Uladzimir Ihnacik 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Carlos Berlocq /  Daniel Muñoz de la Nava (semifinali)
  Flavio Cipolla /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)

  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (primo turno)
  Martin Fischer /  Philipp Oswald (campioni)

Tabellone

Note 
 

Sporting Challenger 2011